Суперкубок Гонконгу з футболу 2014  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 серпня 2014 року між чемпіоном Гонконгу клубом Кітчі та переможцем Плей-оф сезону Гонконгу клубом Саут Чайна.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на futbol24
 Матч на footballdatabase

2014
Гонконг
Серпень 2014
2014 у Гонконзі
2014 в азійському спорті